Фалери — пластинки круглої або овальної форми, аналог сучасних медалей.

Фалера — громада в кантоні Граубюнден